Aeropuerto de Reno puede referirse a:
Aeropuerto de Reno-Stead, aeropuerto de aviación general situado en Reno (Nevada, EE. UU.)
Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe, aeropuerto comercial situado en la misma ciudad.